Živa može značiti:

 Živa, kemijski element
 Živa (mitologija), božanstvo u slavenskoj mitologiji
 Živa (Bač, Srbija), naselje u općini Bač, Vojvodina, Srbija